Pictor steht für:

 die astronomische Bezeichnung für ein Sternbild, siehe Maler (Sternbild)

Pictor ist der Familienname folgender Personen:

 Albertus Pictor (~1440–~1509) schwedischer Maler deutscher Herkunft

Siehe auch:
 Fabius Pictor